Ländergrenze steht für:

 Grenze zwischen Staaten, siehe Politische Grenze
 Grenze zwischen deutschen Ländern, siehe Land (Deutschland)

Siehe auch: